Ivo Gregovský (* 7. června 1979 Troubky) bývalý fotbalový univerzál, ve svém žákovském a dorosteneckém věku prošel tehdejším sportovním střediskem mládeže v přerovských strojírnách. V dospělosti se pohyboval jako hráč, reskt. hrající trenér více než 20 let na krajské a regionální úrovni v rodných Troubkách.

V současné době je trenérem. Ve své kariéře postupně prošel všemi věkovými kategoriemi v klubech s profesionální licencí.

Dnes působí v zahraničí…

Fotbalová kariéra

Trenérská kariéra 

SK SIGMA OLOMOUC – Head Coach Of Young Teams U12–U17

Football Association of the Czech Republic – Business Secretary

Football Association of the Czech Republic – Representation of The Czech Republic U17 – assistant of head coach

Football Association of the Czech Republic – The Czech Republic U16 – assistant of head coach

FC Hradec Králové – Head coach U16

FC Hradec Králové – Head coach U19

Football Association of the Czech Republic – head couch of regional football academy

FC BANIK OSTRAVA – assistant of head coach , first team

Al Ahli SC ( Doha, Qatar) – Fitness Trainer First Team, 2017 – Present

Odkazy

Externí odkazy 
 Trenéři UEFA PRO licence v sídle UEFA v Nyonu

Narození 7. června
Narození v roce 1979
Narození v Troubkách
Žijící lidé
Muži
Čeští fotbalisté
Čeští fotbaloví trenéři